Por Daniela Vega puede referirse a:

 Daniela Vega Mendoza, modelo y presentadora colombiana.
 Daniela Vega Hernández, actriz chilena.